Tano hace referencia a varios artículos:

Antropología
 Tano, nombre alternativo de la tribu amerindia Arizona Tewa;
 Lenguas potou-tano, grupo lingüístico pertenecientes a la rama de lenguas kwa.

Personas
 Don Tano, nombre con que se conoce al capomafia siciliano Gaetano Badalamenti;
 Koji Tano (1961-2005), músico japonés;
 Tano Cimarosa (1922-2008), actor italiano.
 Ahsoka Tano, personaje de la saga de Star Wars
 Tano (gentilicio), en español rioplatense es el apócope de napolitano y por extensión es el apodo de numerosas personas de nacionalidad italiana, sean o no naturales de Nápoles.

Topónimos
 Tano (Italia), localidad de la región de Campania;
 Tano (Japón), ciudad de la Prefectura de Kōchi;
 Distrito Tano, en la Prefectura de Gunma, Japón;

En Ghana 
 Distrito Tano norte, en la región de Brong-Ahafo;
 Distrito Tano sur
 Río Tano, también conocido como Tanoé;

Además
 Nombre vulgar del arbusto Rhus coriaria;
 Bofoakwa Tano, equipo de fútbol profesional de Ghana;
 Familia Tano, casa nobiliaria menor de Italia.